UEFA Champions League 2011-12 var den 57. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold og den tredje udgave under den nyeste kvalifikationsformat. Finalen blev spillet den 19. maj på Allianz Arena i München, Tyskland. Stadionet gik dog under navnet "Fußball-Arena München" til kampen, da UEFA ikke tillader navnesponsorer udover dem der er tilknyttet turneringen. Turneringen havde igen fem dommere i aktion i hver kamp.

Klubranking 
De 76 medvirkende klubber havde følgende koefficienter og ranking-placeringer ved turneringsstart. Optjent 2006-11.

 Da klubberne Utelul Galati, Malmö FF, Videoton, Ekranas, Neftci Baku, Shkendija, FK Mogren og Skänderbeu ikke deltog i Europa de seneste 5 sæsoner, har de fået deres respektive landes rankingtal.

 http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method4/trank2011.html

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

Her deltog fire klubber:
 De fire mesterskabsklubber fra land 50-53.

Anden kvalifikationsrunde 

Her deltog 34 klubber:
 De to vindere fra første kvalifikationsrunde.
 De 32 mesterskabsklubber fra land 17-49, undtaget Liechtenstein; hvor der ikke kåres noget mesterhold.

Tredje kvalifikationsrunde 

Her deltog 30 klubber:
 De 17 vindere fra anden kvalifikationsrunde.
 De tre mesterskabsklubber fra land 14-16.
 Nummer to fra de hjemlige ligaer fra land 7-15.
 Nummer tre fra den hjemlige liga fra land 6.

Mester-vejen

Liga-vejen 

 De 15 tabere fortsatte i Europa League play-off-kampene.

Playoff 

Her deltog 20 klubber:
 De ti vindere fra tredje kvalifikationsrunde for mesterhold.
 De fem vindere fra tredje kvalifikationsrunde for lavere placerede klubber.
 Nummer tre fra de hjemlige ligaer fra land 4-5.
 Nummer fire fra de hjemlige ligaer fra land 1-3.

Mester-vejen

Liga-vejen 

 De ti tabere går videre til Europa League-gruppespillet.

Gruppespil 

De følgende 32 klubber deltog i gruppespilet:

Seedningslag 1
  Barcelona
  Manchester United
  Chelsea
  Bayern München
  Arsenal
  Real Madrid
  Porto
  Internazionale
Seedningslag 2
  Milan
  Lyon
  Shakhtar Donetsk
  Valencia
  Benfica
  Villarreal
  CSKA Moskva
  Marseille

Seedningslag 3
  Zenit St. Petersburg
  Ajax
  Bayer Leverkusen
  Olympiakos
  Manchester City
  Lille
  Basel
  BATE Borisov
Seedningslag 4
  Borussia Dortmund
  Napoli
  Dinamo Zagreb
  APOEL
  Fenerbahçe/ Trabzonspor
  Genk
  Viktoria Plzeň
  Oţelul Galaţi

 Note 1: Fenerbahce blev den 24. august trukket ud af UEFA Champions League på grund af matchfixing af det tyrkiske fodboldforbund. Klubben er blevet erstattet af Trabzonspor, der blev nummer to i den forudgående sæson.

Gruppe A 

|valign="top"|

|}

Gruppe B

|valign="top"|

|}

Gruppe C

|valign="top"|

|}

Gruppe D

|valign="top"|

|}

Gruppe E

|valign="top"|

|}

Gruppe F

|valign="top"|

|}

Gruppe G

|valign="top"|

|}

Gruppe H

|valign="top"|

|}

Slutspil 

I knock-out fasen spiller holdene mod hinanden over to kampe – ude og hjemmekampe, undtagen i finalen, der spillers over en kamp. Lodtrækningen til anden runde blev foretaget den 16. december 2011. De resterende runder trækkes der lod til den 16. marts 2012.

Overblik 
{{UEFA CL-slutspil
| RD1=Ottendedelsfinaler
| RD2=Kvartfinaler
| RD3=Semifinaler
| RD4=Finale

| RD1-hold01= Marseille (u)
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-agg=2
| RD1-hold02= Internazionale
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-agg=2

| RD1-hold03= Basel
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-agg=1
| RD1-hold04= Bayern München
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-agg=7

| RD1-hold05= Lyon
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-agg=1 (3)
| RD1-hold06= APOEL
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-agg=1 (4)

| RD1-hold07= CSKA Moskva| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-agg=2
| RD1-hold08= Real Madrid| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-agg=5

| RD1-hold09= Zenit
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-agg=3
| RD1-hold10= Benfica| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-agg=4

| RD1-hold11= Napoli
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-agg=4
| RD1-hold12= Chelsea (efs.)| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-agg=5

| RD1-hold13= AC Milan| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-agg=4
| RD1-hold14= Arsenal
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-agg=3

| RD1-hold15= Bayer Leverkusen
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-agg=2
| RD1-hold16= Barcelona| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-agg=10

| RD2-hold01= Marseille
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-agg=0
| RD2-hold02= Bayern München| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-agg=4

| RD2-hold03= APOEL
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-agg=2
| RD2-hold04= Real Madrid| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-agg=8

| RD2-hold05= Benfica
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-agg=1
| RD2-hold06= Chelsea| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-agg=3

| RD2-hold07= AC Milan
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-agg=1
| RD2-hold08= Barcelona| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-agg=3

| RD3-hold01= Bayern München| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-agg=3 (3)
| RD3-hold02= Real Madrid
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-agg=3 (1)

| RD3-hold03= Chelsea| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-agg=3
| RD3-hold04= Barcelona
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-agg=2

| RD4-hold01=  Bayern München
| RD4-score01=1 (3)
| RD4-hold02=  Chelsea'| RD4-score02=1 (4)
}}

 Ottendedelsfinaler 

|}

 Kvartfinaler 
De første kampe blev spillet den 27. og 28. marts og returkampene blev spillet den 3. og 4. april 2012.

|}

 Semifinaler 
De første kampe vil blive spillet den 17. og 18. april og returkampene vil spillet den 24. og 25. april 2012-

|}

 Finale 

Finalen bliver spillet den 19. maj 2012 på Allianz Arena i München, Tyskland.

 Statistik 
Topscorer og assister (eksklusiv kvalifikationsrunder og playoff-runder):Spiller fremhævet med fed er stadig aktive i turneringen.''

Topscorer 

Kilde:

Top assister 

Kilde:

Referencer

Se også 
 UEFA Europa League 2011-12